Villafañe ist der Familienname folgender Personen:

 Horacio Villafañe (1963–2011), argentinischer Musiker 
 Jesus Villafañe (* 1986), venezolanischer Beachvolleyballspieler